Kabupaten Klaten kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Klaten (kabupaten i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Klaten, ort, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar